Horsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Horsch, deutsche Organistin
 Christiane Horsch, deutsche Bürgermeisterin
 Dankwart Horsch, deutscher Landwirt und Gründer der Horsch Maschinenbau GmbH
 Hans Horsch († 2013), deutscher Komponist
 Helmut Horsch (* 1948), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Lucie Horsch (* 1999), niederländische Blockflötistin
 Philipp Joseph Horsch (1772–1820), deutscher Arzt und Hochschullehrer in Würzburg, siehe Anton Heidenschreider#Promotionsschrift
 Robert Horsch (* 1959), deutscher Tischtennisspieler
 Wolfgang Horsch (* 1960), deutscher Cartoonist und Karikaturist